Du fer dans les épinards est une émission de télévision animée par Christophe Dechavanne sur France 2 du  au .

Concept 
Chacune des émissions est consacrée à un thème de société, il est introduit et ponctué par des micro-trottoirs et donne lieu à un débat en plateau avec les invités et le public. Violaine Vanoyeke y participe.

L'émission était diffusée chaque samedi soir, en  de soirée sur France 2.

Notes et références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur France 2
Émission de télévision créée en 1997
Émission de télévision disparue en 1998